Филлипс, Томас (1770—1845) — английский художник портретной и жанровой живописи.
 Филлипс, Томас (библиофил) (1792—1872) — английский библиофил.
 Филлипс, Томас Спенсер Воган (1888—1941) — английский адмирал.